Эвелина Троянская (; 15 ноября 1929 — 2000) — болгарская шахматистка, международный мастер среди женщин (1972).

В составе сборной Болгарии участница 2-х Олимпиад (1966—1969).

Муж — писатель и сценарист Антон Дончев.

Погибла в катастрофе в 2000 году.

Изменения рейтинга

Примечания

Ссылки 

Шахматисты Болгарии